Неоптолем Парійський (III ст. до н.е.) — давньогрецький письменник, літературний критик, представник Пергамської школи.
 Неоптолем — міфологічний герой.